Autrey kan syfta på:

 Autrey, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Autrey, Vosges, fransk kommun i departementet Vosges
 Autrey-lès-Cerre, fransk kommun i departementet Haute-Saône
 Autrey-lès-Gray, fransk kommun i departementet Haute-Saône
 Autrey-le-Vay, fransk kommun i departementet Haute-Saône

Se även 

 Autry